Band FM Oeste Paulista é uma emissora de rádio brasileira sediada em Junqueirópolis, município do estado do São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 88.7 MHz e é afiliada à Band FM.

História 
A emissora iniciou suas atividades no segundo semestre de 2010, como Mega FM, a concessão era nova e seu sinal, chegava de forma local em Dracena, cidade vizinha. Em novembro de 2011, foi confirmado que a emissora se afiliaria á Band FM, a mesma estreou no dia 14 de novembro ás 6h, na abertura do programa "A Hora do Ronco". A emissora é 15ª afiliada á estrear no estado de São Paulo.

Ligações externas 

Oeste Paulista
Band FM Oeste Paulista
Estações de rádio fundadas em 2010